Информационная безопасность — практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации, вне зависимости от формы её представления (электронной или физической).

См. также 
Компьютерная безопасность

Примечания